Cru (2014), een film van Alton Glass
 Cru (hiphopformatie), een Amerikaanse hiphopformatie
 Zuiderkruis (sterrenbeeld)
 Cru (supermarkt)

Zie ook 
 Uitgeverij crU, een Nederlandse uitgeverij
 Grand cru, een in de wijnbouw gebruikte term
 Campus Crusade for Christ, een internationale christelijke organisatie